Podbrdo, un village en Bosnie-Herzégovine
Podbrdo, un village en Slovénie